Mikes János (1803–1880) országgyűlési képviselő, főrend
 Mikes János (1876–1945) római katolikus pap, szombathelyi püspök
 Mikes János Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya című regényének egyik szereplője